Lawrenceville kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Lawrenceville (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Lawrenceville, Georgia, countyhuvudort, Gwinnett County, 
 Lawrenceville, Illinois, countyhuvudort, Lawrence County, 
 Lawrenceville, Ohio, Clark County, 
 Lawrenceville, Virginia, countyhuvudort, Brunswick County, 
 Lawrenceville, New Jersey, Mercer County, 
 Lawrenceville, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Lawrenceville, Pennsylvania, Tioga County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar